Поккельс () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Поккельс, Агнес Луиза Вильгельм (1862-1935) — немка, пионер в области химии в своей стране;
 Поккельс, Фридрих Карл Альвин (1865-1913) — немецкий физик.